

Personen 
Carrie (voornaam), een meisjesnaam
Carrie, de artiestennaam van Carrie Jansen
Carrie (personage uit One Tree Hill), een personage uit het vijfde en zesde seizoen van de televisieserie One Tree Hill

Boeken 
Carrie (roman), het eerste boek van Stephen King uit 1974

Films 
Carrie (1952), een film uit 1952, gebaseerd op het boek Sister Carrie van Theodore Dreiser
Carrie (1976), de verfilming uit 1976 van Kings boek, met Sissy Spacek als het titelpersonage
Carrie (2002), een remake van de film uit 1976 in 2002, met Angela Bettis als het titelpersonage
Carrie (2013), een remake van de film uit 1976 in 2013, met Chloë Grace Moretz als het titelpersonage

Muziek 
Carrie (Cliff Richard), een single van Cliff Richard uit 1980
Carrie (Europe), een single van Europe uit 1987